Manuela (1957), een film van Guy Hamilton
 Manuela (1976), een film van Gonzalo García Pelayo
 Manuela (Gunnar Welz), een single van Gunnar Welz uit 1970
 Manuela (Jacques Herb), een single van Jacques Herb uit 1971, Nederlandstalige bewerking van het gelijknamige nummer van Welz 
 Manuela (Julio Iglesias), een single van Julio Iglesias uit 1975
 Manuela (Han Wellerdieck), een single van Han Wellerdieck uit 1989
 Manuela (zangeres), een Duitse zangeres